Seznam dokončených budov nad 95 metrů v Polsku. Aktualizován v roce 2020.

Budovy schválené či ve výstavbě

Plánované stavby  

Polsko